Открытый чемпионат Ванкувера в мужском одиночном разряде проводится в девятый раз. В сетке основных соревнований 32 участника, шестеро из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов, а ещё четверо прошли дополнительный отборочный турнир.

Канадец Вашек Поспишил — победитель соревнований.

Посев 

  Евгений Донской (Первый раунд)
  '''Вашек Поспишил (Титул)
  Беньямин Беккер (Второй раунд)
  Уэйн Одесник ''(Четвертьфинал, отказ)

<li>  Бобби Рейнольдс (Полуфинал)
<li>  Джимми Ван (Полуфинал)
<li>  Михаил Зверев (Первый раунд)
<li>  Оливье Рохус (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2013